Тавиа́ни () — итальянская фамилия:
 братья Тавиани
 Тавиани, Паоло Эмилио (1912—2001) — итальянский политик